Hulse est un patronyme anglais qui peut faire référence à :

Personnalités 
 , une famille de nobles britanniques de Lincoln's Inn Fields à Londres ;
 , 4 Baronet (1771-1854), un noble et Membre du Parlement britannique ;
  ;
 Cale Hulse (1973-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
  (1927-), un coureur automobile américain ;
  (1968-), un joueur de baseball américain ;
  (1913-1992), le fondateur et PDG de Southern Airways ;
 , homme politique et ministre bélizien ;
 , un théologien anglais ;
 , un traducteur et poète anglais ;
 Rob Hulse (1979-), un footballeur anglais ;
 Russell Alan Hulse (1950-), un physicien américain, colauréat du prix Nobel de physique en 1993 ;
 Samuel Hulse (1747 ou 1748-1831), un field Marshal britannique.

Voir aussi